Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1890 war ein Tenniswettbewerb in London.

Lena Rice errang den Titel durch einen Finalsieg gegen May Jacks im kleinsten Teilnehmerfeld in der Geschichte von Wimbledon.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Quelle 
 J. Barret: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8.

Dameneinzel
1890